Фільми з назвою «Третя молодість»:

 Третя молодість (фільм, 1928) — СРСР, реж. Володимир Шмідтгоф-Лебедєв (інша назва: «Снопов'язалки»)
 Третя молодість (фільм, 1965) — СССР-Франція, реж. Жан Древіль (інша назва: «La Nuit des adieux» — «Ніч прощання»)